Hyundai H-100 (1986) – eksportowa nazwa dużego samochodu osobowo-dostawczego produkowanego w latach 1986–2003.
 Hyundai H-100 (2003) – eksportowa nazwa kompaktowego samochodu dostawczego produkowanego od 2003 roku.